CREO es un acrónimo que puede referirse a:

 El partido político Compromiso, Renovación y Orden (f. 2010), de Guatemala;
 El partido político Creando Oportunidades (f. 2012), de Ecuador.
 El partido político Creo (Argentina) (f. 2018), de Santa Fe, Argentina.
 Canción de la banda Eruca Sativa, de Argentina
 Creo, un artista de música electrónica austríaco